Сен-Брис-су-Форе () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человек (1999). Муниципалитет расположен на расстоянии около 16 км севернее Парижа, 23 км восточнее Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Известные личности 
 Се, Анри Эжен (1893-1920)- историк, профессор Реннского университета.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания